Claudia Pittelli – attrice, doppiatrice e dialoghista italiana
 Giancarlo Pittelli – politico italiano